Илья Иванович Глазунов (1786—1849) — русский  и книготорговец.

Биография 
Родился в 1786 году в Петербурге в семье книгоиздателя Ивана Петровича Глазунова (1762—1831), брата основателя старейшей в России книжной фирмы М. П. Глазунова.

Получил хорошее гимназическое образование. Помогал отцу, заведуя изданиями и занимаясь корректурой. После смерти отца вел торговлю вместе со своими братьями в фирме «Братья Глазуновы». Но в 1832 году братья разделили дело — Илья Иванович оставил за собой лавки в доме Публичной Библиотеки и в Гостином дворе на Суконной линии. В 1836 году, кроме издания книг, он взялся за печатание театральных афиш и печатал их до 1856 года. Затем вместе со А. Ф. Смирдиным Глазунов создал совместную типографию. В пай Глазунов пригласил также свою сестру Анну, находящуюся замужем за петербургским купцом и книгоиздателем И. Н. Кушинниковым. В 1837 году Смирдин продал право на печатание исключительно Глазунову и типография стала называться «Илья Глазунов и Ко».

Илья Иванович Глазунов издавал, главным образом, сочинения известных русских авторов и учебные книги. Он издал сочинения русских писателей — Батюшкова, Державина, Лермонтова, Марлинского, Пушкина, Хемницера. Выпустил миниатюрное издание «Евгения Онегина»  заплатив Пушкину за право издания  которое весьма быстро в течение недели разошлось после смерти поэта. В 1840-х годах он занимался изданием преимущественно учебных книг и пособий, которые поставлялись в Священный Синод и Министерство народного просвещения. С 1831 по 1849 годы И. И. Глазуновым было выпущено порядка  по педагогике, изящной словесности и богословию.

Занимался общественной деятельностью — состоял старшиной третьего отделения Петербургской общей думы и председателем купеческой управы. В 1832 году получил звание потомственного почетного гражданина.

Умер 20 февраля 1849 года. Похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Могила утрачена.

Семья 
После себя оставил троих детей, которые продолжили его дело: 
 Иван Ильич Глазунов (1826—1890)
 Константин Ильич Глазунов (1828—1914)
 Александр Ильич Глазунов (1829—1896)

Примечания

Ссылки 
 Издатели Глазуновы
 Глазуновы, книготорговцы и издатели
 Династия Глазуновых — книготорговцев и книгоиздателей

Илья
Предприниматели Российской империи
Похороненные на Волковском кладбище, чьи могилы утрачены